Вахтангов — фамилия. Известные носители:

 
 Вахтангов, Сергей Евгеньевич (1907—1987) — советский архитектор, сын Е. Б. Вахтангова.